Název Bořetín má více sídel:
 Bořetín (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Bořetín (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Bořetín (Stružnice) – část obce Stružnice v okrese Česká Lípa

Externí odkazy